Ныне не существующие звания
 Мастер спорта СССР — спортивное звание, существовавшее в СССР, учреждённое в 1935 году.

 Современные звания
 Мастер спорта Республики Беларусь
 Мастер спорта Республики Казахстан
 Мастер спорта Республики Молдова
 Мастер спорта России
 Мастер спорта Украины